Pauw ist der Name  eines holländischen Patriziergeschlechts, siehe Pauw (Adels- und Patriziergeschlecht).

Pauw ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Pauw (1585–1653), niederländischer Politiker und Beamter, Ratspensionär von Holland

 Cornelis de Pauw (1739–1799), niederländischer Historiker und Philologe
 Franco Pauw (1714–1776), holländischer Politiker
 Jacques Pauw, südafrikanischer Schriftsteller, Journalist und Dokumentarfilmer
 Jean-Baptiste de Pauw (1852–1924), belgischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Jeroen Pauw, niederländischer Hörfunkmoderator
 Leonard Holvy de Pauw (* 1985), indonesischer Badmintonspieler
 Marion Pauw (* 1973), niederländische Schriftstellerin
 Michiel Pauw (1590–1640), niederländischer Politiker und Kolonialverwalter
 Peter Pauw (1564–1617), niederländischer Mediziner und Botaniker

 Vera Pauw (* 1963), niederländische Fußballspielerin und -trainerin

Pauw bezeichnet:
 Brouwerij de Pauw, niederländische Bier-Brauerei
 Van-der-Pauw-Messmethode zur Bestimmung des elektrischen Flächenwiderstandes

Siehe auch:
 De Pauw (mit Namensträgern)
 Pau (Begriffsklärung)